Дубаев — фамилия. Известные носители:
 Дубаев, Изнаур — участник Первой мировой и Гражданской войн, урядник Чеченского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.
 Дубаев, Лев Александрович (1928—2015) — советский и российский поэт, переводчик.